Osoby
 Darren Wolpert (ur. 1975) – kanadyjski brydżysta
 Hazel Wolpert (ur. 1949) – kanadyjska brydżystka
 Jenny Wolpert – szwedzko-amerykańska brydżystka
 Łarisa Wolpert (1926–2017) – rosyjska szachistka

 Inne
 (21699) Wolpert – planetoida